

Agronomie 
 Les orges sont des plantes du genre Hordeum, de la famille des Poaceae (ou Graminées). Une des espèces est l'orge commune, céréale bien connue ; on trouve aussi des orges hybrides.

Hydronyme 
 L'Orge est une rivière française affluent de la Seine, coulant dans les Yvelines et dans l’Essonne.
 L'Orge est aussi un ruisseau français, affluent de la Saulx sous-affluent de la Seine, coulant en Haute-Marne et dans la Meuse.

Voir aussi 
 Sucre d'orge, confiserie en forme de bâton.